Христофо́ровка () — посёлок городского типа, Христофоровский поселковый совет, Криворожский район, Днепропетровская область, Украина.

Является административным центром Христофоровского поселкового совета, в который не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Посёлок городского типа Христофоровка находится на берегу реки Боковенька (в основном на левом берегу), выше по течению на расстоянии в 3 км расположено село Павловка, ниже по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Кудашевка. Выше по течению на реке сооружено Христофоровское водохранилище.

История 
Село Христофоровка основано в 1830-х годах.

В 1958 году — присвоен статус посёлка городского типа.

В 1989 году численность населения составляла .

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 1450 человек.

Экономика 
 ОАО «Христофоровский завод огнеупорных блоков и бетонов» — единственный на Украине завод огнеупорных блоков и бетонов (построен в 1969 году). Не работает.
 ООО «Павловские минералы» (наследник завода ВБ и Б).

Объекты социальной сферы 
 1 школа.
 1 детский садик.
 Амбулатория.

Транспорт 
 Ближайшая железнодорожная станция Гейковка на линии Кривой Рог—Долинская.
 Маршрутный рейс <403> Кривой Рог — Христофоровка.
 Маршрутный рейс <414> Кривой Рог — Христофоровка (через Лозоватку).

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов;
 Гидросооружение (плотина) на Христофоровском водохранилище.

Примечания

Источники  
 
 Христофорівка // Ім'я вашого міста: Походження назв міст і селищ міського типу Української РСР / . — : Наукова думка, 1978. — 150 с. — С. 135.
 Христофорівка // Етимологічний словник топонімів України / В. В. Лучик; відп. ред. В. Г. Скляренко. — : Академія, 2014. — 544 с. — С. 497. ISBN 978-966-580-345-4.

Ссылки 
 Учётная карточка посёлка на сайте Верховной рады Украины.
 «История городов и сел Украинской ССР».

Посёлки городского типа Днепропетровской области